Николай Жердев: Жердев, Николай Олегович (род. 1984) — российский хоккеист, крайний нападающий.
 Жердев, Николай Прокофьевич (1911—1942) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.